Avellano puede hacer referencia a varias especies de árboles:
 Las diez especies del género Corylus, de la familia Betulaceae;
 en particular, Corylus avellana, llamado también avellano común o avellano europeo;
 Gevuina avellana, de la familia Proteaceae, llamado también avellano chileno o gevuin;
 Omphalea triandra de la familia Euphorbiaceae, llamado también avellano de costa o avellano de América;
 Hamamelis virginiana de la familia Hamamelidáceas, llamado también avellano de bruja;
 Pinus oocarpa, pino de México, llamado pino amarillo y también pino avellano.